Šubert ist ein tschechischer Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Schubert.

 Engelbert Šubert (1879–1946), tschechischer Politiker
 František Adolf Šubert (1849–1915) tschechischer Dramatiker

Familienname
Berufsname
Tschechischer Personenname